Джарджа́н:

 Джарджан — река в Якутии.
 Джарджан — село в Жиганском улусе Якутии, у слияния рек Джарджан (Дярдян) и Лены.